Vincent Descombes Sevoie (ur. 9 stycznia 1984 w Chamonix) – francuski skoczek narciarski, medalista mistrzostw Francji i rekordzista Francji w długości skoku narciarskiego.

Przebieg kariery 
Mieszka w Les Houches. Uprawiał początkowo kombinację norweską i był w tym sporcie jednym z wyróżniających się juniorów. Od 2001 był skoczkiem narciarskim. W 2002 na mistrzostwach świata juniorów w Schonach zajął 29. miejsce. Dwukrotnie stał na najniższym stopniu podium zawodów Pucharu FIS w Courchevel w sezonie 2005/2006. Swój debiut w narciarskim Pucharze Świata zaliczył w marcu 2006 w Lillehammer i około dziewięć miesięcy później, także w Lillehammer, zdobył swoje pierwsze punkty. W sezonie 2008/2009 zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach do konkursów na mamuciej skoczni Kulm w Tauplitz po skoku na odległość 191 m.

Wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza Francji w skokach. Jego rekord życiowy, będący także rekordem kraju, to 230,5 metra które uzyskał w drugim konkursie lotów na skoczni Vikersundbakken w dniu 14 lutego 2016. Najlepszy w jego karierze był sezon 2016/2017, kiedy zajął 16. miejsce w końcowej klasyfikacji PŚ. Najlepszy występ w karierze zanotował 26 listopada 2016 w Ruce, zajmując 5. miejsce. Po sezonie 2017/2018 zakończył karierę.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Descombes Sevoie na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Descombes Sevoie na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty V. Descombes Sevoie na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty V. Descombes Sevoie na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Descombes Sevoie na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: 186.
 sezon 2003/2004: 136.
 sezon 2004/2005: 89.
 sezon 2005/2006: 67.
 sezon 2009/2010: 126.
 sezon 2010/2011: 107.
 sezon 2011/2012: 113.
 sezon 2012/2013: 70.
 sezon 2013/2014: 76.
 sezon 2017/2018: 59.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005: 93.
 2008: 42.
 2010: 25.
 2011: 51.
 2012: 76.
 2013: 34.
 2014: 36.
 2015: 51.
 2016: 64.
 2017: 10.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Courchevel – 4 lutego 2006 (3. miejsce)
  Courchevel – 5 lutego 2006 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018